Усовский заказник:

 Усовский заказник — гидрологический заказник общегосударственного значения в Киевской области (Украина)
 Усовский заказник — ботанический заказник регионального значения в Тамбовской области (Россия)